Tiszavasvári beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Tiszavasvári
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Tiszavasvári
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Tiszavasvári